Рипы может означать:

 Рифейские горы